Diese Liste enthält alle Länderspiele der australischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Gelistet werden alle von der FIFA als offizielle Länderspiele anerkannten Spiele sowie in der Statistik der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation geführten Spiele. Die Spiele bei der Asienmeisterschaft 1975 werden auch von australischen Verband nicht berücksichtigt. Dieser nennt als ersten Auftritt einer australischen Nationalmannschaft der Frauen das "World Women's Invitational Tournament" in Taiwan 1978, wobei Australien die einzige Nationalmannschaft entsandte.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.

 WM = Weltmeisterschaft
 AM = Asienmeisterschaft
 OM = Ozeanienmeisterschaft
 OS = Olympische Spiele
 n. V.= nach Verlängerung
 i. E.= im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der australischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der australischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1975 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Ab 2020

Statistik 
In den Statistiken sind auch die Spiele berücksichtigt, die von der FIFA nicht gezählt werden, da sie entweder gegen Mannschaften stattfanden, deren Verbände noch nicht FIFA-Mitglied waren oder die aus nicht nachvollziehbaren Gründen nicht berücksichtigt wurden.

Anlässe

Gegner

Länderspielbilanzen 
Australien spielte als OFC-Mitglied als erstes gegen Amerikanisch-Samoa, Argentinien, Brasilien, China, England, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Nordkorea, Russland, Schottland, Singapur und Thailand sowie als bisher einziges OFC-Mitglied gegen Belgien, Estland, Griechenland, Portugal, Schweden, Tschechien und Ungarn. Amerikanisch-Samoa (in deren ersten Länderspiel), die Cookinseln und Fidschi mussten ihre höchsten Niederlagen gegen Australien hinnehmen. Australien war erster von der FIFA anerkannter Länderspielgegner für Fidschi und Papua-Neuguinea.

Australien spielte nach seinem Beitritt zum AFC als erstes AFC-Mitglied gegen Äquatorial-Guinea und Haiti.

Spielorte

Spielstädte

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der australischen Fußballnationalmannschaft

Einzelnachweise 

Australien
!